Кустарниковая свинья () — вид из семейства свиней (Suidae). Обитает в Африке и на острове Мадагаскар, где является единственным видом диких копытных животных. Одно время считалась подвидом кистеухой свиньи.

Коренные жители Мадагаскара называют её «ламбу».

Внешность 
Туловище кустарниковой свиньи покрыто длинной рыжеватой или желтоватой щетиной. У западной разновидности кустарниковой свиньи, обитающей на Мадагаскаре — густая светлая грива, а чёрные щёки обрамляют белые щетинки. Клыки кустарниковой свиньи заметно меньше, чем у кабана. Крупный самец может весить до 70 кг.

Распространение 
Обитают в Африке и на Мадагаскаре.

Питание 
Кустарниковые свиньи всеядны, они питаются корнями, клубнями и плодами, а также насекомыми, небольшими беспозвоночными и падалью.

Размножение 
В октябре — декабре самка кустарниковой свиньи рожает от одного до шести детёнышей.

Кустарниковая свинья и человек 
Эти звери не очень боятся человека. Они выходят на поля, роются там в почве в поисках корней, насекомых и червей, и наносят большой вред посевам. На Мадагаскаре для охоты на них крестьяне используют специально обученных собак.

Происхождение обитающих на Мадагаскаре кустарниковых свиней 
Возможно, предки кустарниковой свиньи попали на остров в плейстоцене, вместе с ныне вымершим мадагаскарским карликовым бегемотом. Возможно также, что их завёз туда человек. В деревнях Восточной Африки кустарниковых свиней изредка содержат в полувольных условиях как домашних животных.

Примечания

Литература 
 Мадагаскар / Соколов В. Е. — М.: Прогресс, 1990. С. 190—191. ISBN 5-01-002049-1

Свиные
Млекопитающие Мадагаскара
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1822 году